Парк развлечений:

 Парк развлечений — собирательный термин, описывающий некоторое количество аттракционов и других видов развлечений, размещённых на одной территории.
 Парк развлечений — нефункционирующий из-за аварии на Чернобыльской АЭС городской парк в покинутом городе Припять.
 Парк развлечений — название российского телеканала «Cinema» с 1 ноября 2006 по 31 января 2017 года.